Плей-оф Кубка Стенлі 2019 — стартував після регулярного чемпіонату 10 квітня 2019 та фінішував 12 червня  2019.

Учасники плей-оф

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Посилання 

 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Сезон 2018/19 

Сезон НХЛ 2018—2019